Alive '95 е концертен албум на германската пауър метъл група Gamma Ray.

Състав 
 Кай Хансен – китара, вокали (CD1)
 Ралф Шепърс – вокали (CD2)
 Дирк Шлехтер – китара, клавиши
 Ян Рубах – бас
 Томас Нак – барабани

Песни 

Албуми на Гама Рей
Музикални албуми от 1996 година
Концертни албуми